El Cedro (Zeder) bezeichnet

 einen Lorbeerwald (Laurisilva) im Nationalpark Garajonay
 einen Stadtteil von Bogotá
 ein Bioreservat in Honduras